Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 1995/96 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 1995/96 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Wood Green kam mit 11 eingesetzten Spielern aus, während Na Fianna insgesamt 21 Spieler einsetzte. Insgesamt kamen 218 Spieler zum Einsatz, von denen 30 an allen 13 Wettkämpfen teilnahmen.

Punktbester Spieler war Murray Chandler (British Chess Magazine) mit 11 Punkten aus 13 Partien. 10 Punkte aus 11 Partien erzielte Matthew Turner (Midland Monarchs), 9,5 Punkte aus 12 Partien Peter Sowray (Wood Green). Mit Tony Miles, Jonathan Speelman (beide Slough), Jonathan Nelson, Heather Lang (beide Midland Monarchs), Andrew Dyce, Andrew Fish (beide South Wales Dragons), Christopher Dunworth (Croydon), Jonathan Badger und John Denton (beide Hertford) erreichten neun Spieler 100 %, wobei Miles fünf Partien spielte, Nelson vier, Speelman, Dyce und Lang je zwei, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1995); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1995), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1995; AUS = Australien, CRO = Kroatien, ENG = England, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HKG = Hongkong, IRL = Irland, SCO = Schottland, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Slough

Midland Monarchs

Wood Green

British Chess Magazine

Witney

South Wales Dragons

Guildford

Richmond

Hertford

North West Eagles

Croydon

Na Fianna

Bristol

Newcastle

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Ketewan Arachamia heißt seit der Saison 1996/97 Ketewan Arachamia-Grant.
 Susan Lalić hieß bis zur Saison 1993/94 Susan Arkell.
 Insgesamt sieben Spieler wurden von je zwei Vereinen eingesetzt. Die Einzelergebnisse werden separat für beide Vereine aufgelistet.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 1995
Schach 1996